Acrostichum leptophyllum  puede referirse a la:
descrita por (L.) Lam. & DC. en 1815 es la Anogramma leptophylla de (L.) Link
descrita por Fée en 1845 es la Elaphoglossum gayanum de (Fée) T.Moore

Referencias